Не́сбитт () — английская фамилия. Известные носители:

 Несбитт, Джеймс (род. 1965) — британский актёр театра, кино и телевидения.
 Несбитт, Кейт (род. 1988) — британская женщина-моряк, первая женщина-моряк, ставшая кавалером британского Военного креста.
 Несбитт, Кристин (род. 1985) — канадская конькобежка.
 Несбитт, Кэтлин (1888—1982) — британская актриса.
 Несбитт, Мириам (1873—1954) — американская актриса театра и кино.

См. также 
 Несбит